Демянский — фамилия; имеет женскую форму Демянская. Может также быть топонимом.
 Демянский, Алексей Иванович (в монашестве Антоний; 1866—ок. 1926) — епископ Русской православной церкви, викарий Новгородской епархии.
 Демянский, Владимир Васильевич (1846—1915) — русский пианист и педагог.
 Демянский, Кирилл Александрович (1933—2012) — советский и российский тренер по мотокроссу, заслуженный тренер СССР.

Топонимы 
 Демянский район — муниципальное образование в составе Новгородской области Российской Федерации.
 Демянский уезд — один из уездов Новгородской губернии Российской империи.

Прочее 
 Демянский щит — наградной знак Третьего рейха отмечающий участников боевых действий в Демянском котле.